Avalon Equity Partners ist ein US-amerikanisches Finanzunternehmen aus New York City.  Avalon Equity Partners managt ein Finanzvermögen von 63 Mrd. US-Dollar.

Das Unternehmen tätigt als Investmentgesellschaft Finanzgeschäfte verschiedener Art. Vorwiegend investiert Avalon Equity Partners in der Medien- und Kommunikationsindustrie.

Avalon Equity Partners wurde 1999 gegründet.

Investment Portfolio Beteiligungen

Fernsehen 
Route 81 Radio
WAZL
WCOJ
WHYL
WNAK
WLNP
WCDL
WENY
WENI
WCBA
WGMM

Kabelfernsehen
Rocky Mountain Cable
US Cable
Uvision
Willamette Broadband

Verlage
New York Press
New York Sports Express

Weblinks 
 Offizielle Firmenseite

Finanzdienstleister (New York City)
Private-Equity-Unternehmen
Gegründet 1999